Dit is de wereldranglijst van november 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 november 2011.

Mannen 11